Cnidium olaense är en flockblommig växtart som beskrevs av Gorovoj och N.S. Pavlova. Cnidium olaense ingår i släktet Cnidium och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
olaense